Огиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Огиевка — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Огиевка — село в Ружинском районе Житомирской области.
 Огиевка — село в Сахновщинском районе Харьковской области.